Толькмицко:

 Толькмицко — город в Польше, входит в Варминско-Мазурское воеводство, Эльблонгский повят.
 Толькмицко — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Эльблонгский повят, Варминско-Мазурское воеводство.